Kreisgericht Spremberg steht für:

 Kreisgericht Spremberg (Preußen), preußische Kreisgericht (1849–1879)
 Kreisgericht Spremberg (DDR), Kreisgericht in der DDR (1952–1992)